Still in Love with You (Thin Lizzy), nummer van Thin Lizzy uit 1974
 Still in love with you (Electro Velvet), de Britse inzending voor het Eurovisiesongfestival uit 2015